Josef Erber ist der Name folgender Personen:

* Josef Erber (SS-Mitglied) (geb. Josef Houstek; 1897–1987), deutscher SS-Oberscharführer
 Josef Erber (Bildhauer) (1904–2000), deutscher Bildhauer und Karikaturist
 Josef Erber (Politiker) (1920–2005), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter